Sebastòpolis de Capadocia, ciutat del Pont Capadoci.
 Sebastòpolis del Pont, ciutat del Pont.
 Sebastòpolis (Sukhumi), antiga ciutat on ara trobem la moderna Sukhumi.
 Sebastòpolis fou un altre nom de la ciutat de Dioscúrias.